Montanha, acidente geográfico
Montanha (Espírito Santo), município
Montanhas (Rio Grande do Norte), município
Hengqin, ilha chinesa conhecida como ilha da Montanha
Wagner Domingos, atleta brasileiro conhecido como "Montanha"

Ver também
 Montana (desambiguação)
 Montagne
 Montagna (desambiguação)

Desambiguações de topônimos